Пилиповка — название населенных пунктов на Украине:

 Пилиповка — село в Царичанском районе Днепропетровской области.
 Пилиповка — село в Чудновском районе Житомирской области.
 Пилиповка — село в Фастовском районе Киевской области.
 Пилиповка — село в Сватовском районе Луганской области.
 Пилиповка — село в Врадиевском районе Николаевской области, ликвидировано в 1998 году.
 Пилиповка — село в Любашёвском районе Одесской области.

См. также 
 Филипповка